Андрей (Ондржей)-Карл Вячеславович Ка́длец  () (1859—1928) — русский композитор и дирижёр Мариинского театра. Чех по национальности.

Биография 
Учился в Пражской консерватории у Антонина Бенневица и Петербургской у Леопольда Ауэра. В 1887—1907 годах альтист в оркестре Мариинского театра, в 1910—1917 годах концертмейстер и дирижёр оркестра. Помимо этого был ещё и капельмейстером Лейб-гвардии Финляндского полка.

Автор оперы «Деревенский дипломат», инструментальных пьес, балетов «Ацис и Галатея», «Водяная лилия», «Ярмарка» и др. Балет «Ацисс и Галатея» ставился в Мариинском театре в 1896 года балетмейстером Львом Ивановым, затем в 1907 году был поставлен как экзаменационный спектакль Петербургского театрального училища Михаилом Фокиным, это была первая постановка хореографа. Совместно с А. Клейнике инструментовал «Времена года» Чайковского для постановки М. М. Фокиным одноимённого балета (1909). В начале 1910-х годов сочинил музыку к новому государственному гимну Монголии.

Сын Михаил — виолончелист. Внучка Муза Михайловна Кадлец — музыкальный критик, работает в Санкт-Петербурге.

Источники 
 Балет: энциклопедия. / Гл. ред. Ю. Н. Григорович.- М.: Советская энциклопедия, 1981.- 623 стр. с илл.
 Риман Г. Музыкальный словарь [Пер. с нем. Б. П. Юргенсона, доп. рус. отд-нием]. — М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2008
 Русский биографический словарь Брокгауза и Ефрона

Примечания

Ссылки 

Композиторы Российской империи
Дирижёры Российской империи
Военные капельмейстеры Российской империи
Академические музыканты России
Композиторы — авторы гимнов
Дирижёры Мариинского театра
Балетные композиторы Российской империи XIX века
Балетные дирижёры